Caccianemici – famiglia medioevale emiliana
 Francesco Caccianemici – pittore italiano
 Gherardo Caccianemici dall'Orso, noto come Papa Lucio II – 166º papa della Chiesa cattolica
 Ubaldo Caccianemici – cardinale italiano
 Venedico Caccianemico – politico italiano
 Vicenzo Caccianemici – pittore e incisore italiano